Puig de l'Àguila (Pollença), muntanya de Mallorca ()
 Puig de s'Àguila (Capdepera), muntanya de Mallorca ()

Vegeu també 
 Puig de l'Àliga